Августінович Дмитро Вікторович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Емануель Августинович де Рошко — польський науковець, педагог, представник давнього вірменського роду Августиновичів.
 Августинович Олександр (1865—1944) — польський живописець.
 Якуб Стефан Августинович — керівник Львівської вірменсько-католицької архієпархії.
 Ян Тобіяш Августинович — католицький архієпископ львівський вірменського обряду.